Adolfo Bacci – pittore italiano
 Alberto Bacci – ex hockeista italiano
 Andrea Bacci – filosofo, medico e scrittore italiano
 Antonio Bacci – cardinale italiano
 Aris Bacci – disegnatore e pubblicitario italiano
 Baccio Maria Bacci – pittore italiano
 Edmondo Bacci – pittore italiano
 Emilio Bacci –  avvocato, magistrato e politico italiano
 Felice Bacci (1877-1937) – politico cattolico italiano. 
 Giancarlo Bacci – calciatore italiano
 Gino Bacci – giornalista e scrittore italiano
 Giovanni Bacci – politico italiano
 Giuseppe Bacci – pittore italiano
 Guglielmo Bacci – calciatore italiano
 Icilio Bacci – politico e dirigente sportivo italiano
 Iti Bacci – politico e dirigente sportivo italiano
 Marco Bacci – scrittore, giornalista e critico cinematografico italiano
 Massimo Livi Bacci – politico italiano
 Nibbio Bacci – calciatore italiano
 Orazio Bacci – letterato e politico italiano
 Paola Bacci – attrice e doppiatrice italiana
 Peleo Bacci – critico d'arte e politico italiano
 Roberto Bacci – calciatore italiano
 Roberto Bacci – regista teatrale italiano
 Silvana Bacci – attrice italiana
 Ulisse Bacci – giornalista e politico italiano
 Bacci – calciatore italiano